Вельке:

 Вельке Гинцово Плесо — озеро естественного происхождения на территории Словакии.
 Вельке Слеменце — деревня Михаловецкого района Словакии.
 Вельке-Вежно — грузовая железнодорожная станция в деревне Вельке-Вежно .
 Вельке-Дроги — село в Польше в сельской гмине Скавина Краковского повята Малопольского воеводства.
 Вельке-Капушаны — город в восточной Словакии.
 Вельке-Очи — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Любачувский повят, Подкарпатское воеводство.
 Вельке-Поповице — село в Среднечешском крае Чехии.
 Вельке-Пршилепи — община в Среднечешском крае Чехии.

См. также 
 Велька
 Вельки
 Вёльке, Ханс